Das Canadian Masters war ein Ranglistenturnier der Snooker-Saison 1988/89. Es wurde vom 26. Oktober bis zum 5. November im Minkler Auditorium in der kanadischen Stadt Toronto ausgetragen. Die Austragung war die letzte Austragung des Canadian Masters.

Im Finale verlor der amtierende Weltmeister Steve Davis mit 4:9 gegen Jimmy White. Das höchste Breaks spielte der Nordire Dennis Taylor.

Gesponsert wurde das Turniere von BCE.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 199.992 ₤, davon entfielen 40.000 ₤ auf den Sieger. Es gab Prämien für das höchste Break in der Hauptrunde als auch in der Qualifikation.

Qualifikation 
Der Austragungsort und das Austragungsdatum sind unbekannt.

Runde 1 

|

|}
|}

Runde 2 

|

|}
|}

Hauptturnier 
Die Runde der letzten 32 wurde im Chinos Hotel gespielt, ansonsten wurden die Spiele im Minkler Auditorium gespielt.

Century Breaks 
Während des Hauptturnieres wurden acht Centurys von acht Spielern gespielt, in der Qualifikation sieben Centurys von fünf Spielern gespielt.

Hauptturnier 
  Dennis Taylor: 132
  Jimmy White: 113
  Stephen Hendry: 112
  John Parrott: 110
  Steve Davis: 103
  Willie Thorne: 103
  Danny Fowler: 102
  Cliff Thorburn: 102

Qualifikation 
  Martin Smith: 126, 106
  Danny Fowler: 121
  Anthony Harris: 104
  Alain Robidoux: 103, 102
  Tommy Murphy: 100

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 1988
1988